Trois bâtiments de la marine française ont porté le nom de Latouche-Tréville en hommage au vice-amiral Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville.

Le Latouche-Tréville est un aviso lancé en 1860.
Le Latouche-Tréville est un croiseur cuirassé en service entre 1895 et 1920.
La Latouche-Tréville est une frégate anti-sous-marine lancée en 1988.

Un paquebot mixte des Chargeurs réunis de  lancé en 1904 s'est aussi appelé Amiral Latouche-Tréville. Il est affecté à la ligne de l'Indochine au moins jusqu'en 1923.

Nom de bateau de la Marine française